Kallab ist der Familienname folgender Personen:

 Camilla Kallab (* 1910), tschechische Sängerin
 Jaroslav Kallab (1879–1942), tschechischer Rechtswissenschaftler
 Wolfgang Kallab (1875–1906), mährisch-österreichischer Kunsthistoriker